Масковый крючкоклюв () — вид птиц из семейства танагровых. Птицы обитают в субтропических и тропических горных влажных и сильно деградированных селах и горных кустарниковых зарослях, на высоте 1800—3600 метров над уровнем моря. Длина тела 15 см, масса около 17 грамм.

Выделяют пять подвидов:
  — Сьерра-де-Периха на западе Венесуэлы;
  — прибрежные Кордильеры северной Венесуэлы в Арагуа и Федеральном округе Венесуэлы;
  — в Андах Венесуэлы (южнее от Трихильо) и на всех трёх областях Анд Колумбии и Андах Эквадора (кроме дальнего юго-запада);
  — Анды юго-западного Эквадора и северо-западного Перу;
  — от Анд Перу (кроме северо-запада) южнее до Анд Боливии (до Санта-Крус).

Биология 
Масковые крючкоклювы питаются нектаром, который добывают, либо прокалывая венчик у основания, либо погружая клюв в его трубку, подобно колибри.

Примечания 

Крючкоклювы
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1840 году